F126, F 126 oder F-126 steht für:
 Fregatte 126, Rüstungsprojekt der Deutschen Marine
 HMS Plymouth (F126), britische Fregatte
 Rolls-Royce F126 (Tay Mk. 611/661), Mantelstromtriebwerk der Rolls-Royce Group